Уатуско има више значења:

 Уатуско (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Општина Уатуско (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Уатуско (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику